Cartigny (Somme), een gemeente in het Franse departement Somme
Cartigny (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Genève
Cartigny-l'Épinay, een gemeente in het Franse departement Calvados